Тультитла́н-де-Марьяно-Эскобедо () — город и административный центр муниципалитета Тультитлан в мексиканском штате Мехико. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 31 936 человек.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Мехико